Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier III, se dispute à Oklahoma City du 17 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Lisa Raymond, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rika Hiraki et Nana Miyagi.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1997
Sport en février 1997